Бери́нський — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Беринська Ганна Наумовна (1908—1985) — радянський учений-медик.
 Беринський Лев Самуїлович (нар. 1939) — єврейський поет і перекладач.
 Беринський Сергій Самуїлович (1946—1998) — російський композитор, брат Лева Беринського.

Єврейські прізвища